Меланези́йский антропологи́ческий тип — один из вариантов меланезийской расы. Распространён на островах Меланезии, исключая бо́льшую часть Новой Гвинеи, а также Новую Каледонию, Фиджи и некоторые другие острова. Наиболее ярко выражен собственно меланезийский комплекс антропологических признаков у аборигенов Соломоновых Островов. В сравнении с остальными популяциями меланезоидов, прежде всего с папуасскими, меланезийский тип отличается главным образом несколько более высоким ростом.

Собственно меланезийский антропологический тип выделяется в числе прочих в классификации Г. Ф. Дебеца — вместе с папуасским и новокаледонским типами меланезийский тип рассматривается как составная часть меланезийской малой расы океанической ветви большой негро-австралоидной расы.

Для меланезийского антропологического типа характерны такие признаки, как:
 наличие умеренно курчавых чёрных волос;
 средне развитый надбровный рельеф черепа;
 слабо выраженный прогнатизм;
 более широкая форма носа, чем у негритосов, но более узкая, чем у прочих популяций меланезоидов;
 сравнительно низкий рост.

В некоторых меланезийских популяциях отмечается независимое появление очень светлой пигментации волос. Данный признак встречается среди населения различных районов Меланезии, но шире всего белокурые волосы распространены у жителей Соломоновых Островов.

Прямой связи между этнической принадлежностью меланезийцев (выделяемой по языковым признакам) и принадлежностью к определённому антропологическому типу нет, но в целом большинство популяций меланезийцев характеризуется признаками меланезийского типа.

Некоторые антропологи (в частности, В. П. Алексеев и другие) ставят под сомнение возможность выделения в составе меланезийской расы собственно меланезийского, а также папуасского и новокаледонского типов. Исследования В. П. Алексеева, а также работы генетиков последних лет не выявили каких-либо географических закономерностей в распространении антропологических типов на территории Меланезии. Реальное разнообразие в ареале меланезийской расы представляется намного бо́льшим, но в иных границах, чем рамки трёх условных классических типов, в которые распределены большинство меланезоидов в настоящее время.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Меланезийская раса